Intermediate-density-lipoproteïne, een lipoproteïne belangrijk voor het cholesterolmetabolisme
 International Darts League, een voormalig dartstoernooi
 Interface description language, een computertaal of eenvoudige syntaxis die de interface naar een software component beschrijft
 Instituut Defensie Leergangen